Jméno a příjmení Vojtěch Král má více nositelů:

 Vojtěch Král – český sportovec, orientační běžec
 Vojtěch Král z Dobré Vody (1844–1913) – český heraldik
 Vojtěch Král (kněz) (1902–1991) – český kněz a politický vězeň